Heinrich XXVII. ist der Name folgender Personen:
 Heinrich XXVII. (Reuß jüngere Linie) (1858–1928), letzter regierender Fürst Reuß und preußischer General der Kavallerie
 Heinrich XXVII. von Schwarzburg (1440–1496), Erzbischof von Bremen und Bischof von Münster